Penha, comune dello stato di Santa Catarina in Brasile.
 Penha, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Penha Circular, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.

Pagine correlate
 Peña